Хуан Вега има више значења:

 Хуан Вега (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Хуан Вега (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику